Személynév
 Antigoné: keresztnév
 Antigoné: phüthiai királylány
 Antigoné: az Antigoné név viselői az ókorban

Irodalom
 Antigoné, Szophoklész drámája

Filmek
 Antigoné (film, 1961) (Antigoni / Αντιγόνη), 1961-es görög film, rendezte Jorgosz Dzavelasz, címszereplő Irene Papas
 Antigoné (film, 1965), 1965-ös magyar film, rendezte Vámos László, címszereplő Kohut Magda
 Antigoné (film, 2011), 2011-es magyar film, rendezte Dettre Gábor, címszereplő Fátyol  Kamilla
 Antigoné (film, 2019) (Antigone), 2019-es kanadai film, rendezte Sophie Deraspe, címszereplő Nahéma Ricci